21 er det andet studiealbum fra den britiske sangerinde Adele. Det blev udgivet den 24. januar 2011 i de fleste europæiske land og den 22. februar 2011 i nordamerika. Albummet fik titel efter sangerens alder, mens det blev produceret. 21 dele den folk og motownsoul inspirerede lyd, som hendes debutalbum 19 har, men blev yderligere inspireret af amerikansk country og blues, som Adele havde været udsat for under hendes turne i 2008-09 i USA kaldet An Evening with Adele. Det blev komponeret i efterdønningerne fra sangerens brud med sin partner, og albummet omhandler hjertesorg og tilgivelse.

Spor

Hitlister

Ugentlige hitlister

All-time charts

Referencer 

Album fra 2011
Adele-album